Kainrath ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Kainrath (1942–2018), österreichischer Grafiker und Karikaturist
 Roman Kainrath (* 1977), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Tini Kainrath (* 1968), österreichische Musikerin und Schauspielerin
 Wilhelm Kainrath (1939–1986), österreichischer Architekt und Stadtplaner

Siehe auch:
 Kainraths